Владимир Михайлович Швец (1929—2016) — учёный-, гидрогеолог, проректор по научной работе МГРИ (1988—1999), дважды лауреат премии имени Ф. П. Саваренского (1983, 2016).

Биография 
Родился 8 ноября 1929 года в дер. Козьево Курской области.

В 1952 году — окончил Московский геологоразведочный институт.

С 1953 по 1973 годы — научный сотрудник, заведующий отделом геохимии подземных вод ВНИИ гидрогеологии и инженерной геологии.

В 1972 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Органические вещества подземных вод (закономерности распространения, условия формирования, нефтепоисковое значение)».

С 1973 по 2013 годы — возглавлял кафедру гидрогеологии МГРИ, с 1979 по 1982 год — декан Гидрогеологического факультета, а в 1988 по 1999 годы — проректор МГРИ по учебной работе.

Умер 7 ноября 2016 года.

Научная деятельность 
Во ВСЕГИНГЕО изучал органические вещества, растворенных в подземных водах, в связи с разработкой гипотезы о роли подземных вод в происхождении нефти.

Проводил региональные гидрогеохимические исследования на Северном Кавказе, в Грузии, Западной Туркмении, Фергане, Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, Западной Сибири, Иркутском амфитеатре, на Камчатке, результаты которых позволили выявить региональные закономерности содержания и распределения органических веществ в подземных водах, их зональность, условия и факторы формирования, нефтегазопоисковое значение.

На примере йода, брома, бора, лития, урана было показано огромное значение комплексных элементорганических соединений в подземных водах, в том числе пресных водах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, лечебных минеральных и промышленных йодных водах.

Работая в РГГРУ, читал курсы лекций «Общая гидрогеология» и «Гидрогеохимия», вел исследования подземных вод Москвы и Московской области.

Принимал активное участие в составлении коллективной 6-томной монографии «Основы гидрогеологии», т.3 «Гидрогеохимия», где являлся автором разделов об органических веществах и микрофлоре подземных вод, о их гидрогеохимической роли и о газовом составе подземных вод.

Соавтор более чем 250 публикаций, включая более 30 монографий, учебников и учебных пособий.

Под его руководством защищено 20 кандидатских диссертаций, в том числе учёных из-за рубежа.

Соавтор патента на изобретение «Способ защиты атмосферы от попадания в неё углекислого газа» в соавторстве с А. В. Панкратовым, 1992 год.

Член редколлегий журналов «Геология», «Водные ресурсы», «Известия ВУЗов. Геология и разведка».

Член-корреспондент (1991), академик РАЕН (1995), академик Международной академии минеральных ресурсов (1995).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Почёта (1998)
 Премия Правительства Российской Федерации (1996) — За учебник «Гидрогеохимия» (1992 г.)
 Государственная премия СССР в области науки и техники (в составе группы, за 1986 год) — за монографию «Основы гидрогеологии» в 6 томах (1980—1984)
 Премия имени Ф. П. Саваренского (совместно с С. Р. Крайновым, за 1983 год) — за монографию «Основы геохимии подземных вод»
 Премия имени Ф. П. Саваренского (совместно с Б. Н. Рыженко, за 2016 год) — за монографию «Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты»
 Серебряная медаль ВДНХ
 Почётный разведчик недр (1994)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1990)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Медаль «За заслуги в разведке недр»
 Почётный работник высшей школы
 Отличник разведки недр (МинГео СССР)
 Почетный профессор РГГРУ (2008)
 Почётный член Американского гидрологического института (1993)
 5 медалей

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники МГРИ-РГГРУ
Преподаватели РГГРУ
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Лауреаты премии имени Ф. П. Саваренского